

Automobilismo 
i10  – monovolume compatta prodotta dalla casa automobilistica coreana Hyundai Motor Company.

Codici 
 I10 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Campocatino Austral Observatory Survey